Desa Pagedangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pagedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 109,74), 
 Desa Pagedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 109,34), 
 Desa Pagedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Pagedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 109,12), 
 Desa Pagedangan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar